Hlatshwayo ist der Familienname folgender Personen:
 Isaac Hlatshwayo (* 1977), südafrikanischer Boxer
 Thulani Hlatshwayo (* 1989), südafrikanischer Fußballspieler